

História 
Governantes da Toscana
 Cosme de Médici, il vecchio (1389-1464) — banqueiro e político do século XV, fundador da dinastia política dos Médici
 Cosme I de Médici (1519-1574) — segundo Duque de Florença e primeiro Grão-Duque da Toscana
 Cosme II de Médici (1590-1621) — Grão-Duque da Toscana
 Cosme III de Médici (1642-1723) — Grão-Duque da Toscana

Outras personagens
 Cosme Fernandes (século XVI) — degredado português e possível fundador de São Vicente, no estado de São Paulo, Brasil
 Cosme Bento (†1842) — líder quilombola brasileiro

Religião 
 Cosme de Jerusalém (séc. VIII) — santo e hinógrafo palestino
 Cosme e Damião (†300) — irmãos gêmeos, médicos e santos da Igreja Católica
 Cosme I de Constantinopla — patriarca grego ortodoxo de Constantinopla de 1075 a 1081
 Cosme II de Constantinopla — patriarca grego ortodoxo de Constantinopla de 1146 a 1147
 Cosme da Anunciação (século XVII) — religioso carmelita brasileiro

Artes 
 Cosmè Tura ou Cosimo Tura (†1495) — pintor italiano do começo do Renascimento
 Cosme Delgado (século XVI) — compositor português

Futebolistas 
 Cosme Damião (†1947) — fundador, jogador, técnico, dirigente, capitão geral do Sport Lisboa e Benfica
 Cosme da Silva Campos (1952) — futebolista brasileiro

Geografia 

 Cosme Velho — bairro de classe média e média alta Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro, Brasil
 Cosme (Madalena) — elevação portuguesa localizada no concelho da Madalena, ilha do Pico, no arquipélago dos Açores
 Cosme de Farias (Salvador) — bairro de Salvador, capital do estado da Bahia, Brasil
 Ponte do Cosme — distrito do município de Barbacena, no estado de Minas Gerais, Brasil
 Cosme (distrito), no Peru

Outros 
 Bruxo do Cosme Velho — epíteto consagrado a Machado de Assis
 Furacão Cosme (2007) — quinto ciclone tropical e o primeiro furacão da temporada de furacões no Pacífico de 2007
 Policiamento Cosme e Damião — modalidade de policiamento realizado a pé, em duplas

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos